

Sigle 
 Scala di disattenzione e iperattività – scala che riguarda alcuni comportamenti che influenzano l'attività scolastica
 Simple Disease Activity Index – indice di severità per l'Artrite reumatoide
 Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi – uno dei nuclei del Comando subacquei e incursori della Marina Militare